Евлашев — русская фамилия. Известные носители:

 Евлашев, Алексей Петрович (1706—1760) — русский архитектор.
 Евлашев, Иван Петрович (1922—1943) — Герой Советского Союза.